Самуил Мику-Клейн (сентябрь 1745 — 13 мая 1806) — румынский грекокатолический богослов, ,  и , представитель так называемой Трансильванской школы.

Родился с именем Маниу Мику в трансильванской деревне Саду, Австрийская империя (ныне в жудеце Сибиу, Румыния), был сыном греко-католического протопопа и племянником епископа Инокенциу Мику-Клейна.

Образование первоначально получил в семинарии города Блаж и в 1762 году вступил в Базилианский орден Святого Язафата, где 14 октября получил монашеское имя Самуил. Позже получил стипендию для продолжения обучения в том же году и поступил в католический Пазманеумский университет Вены. О его жизни в Вене сохранилось мало подробностей, но известно, что он занимался наукой, изучая экспериментальную физику, механику и математику в дополнение к теологии и философии.

В 1772 году, вернувшись в Блаж в качестве преподавателя этики и математики в семинарии, Клейн встретился и подружился с епископом Григорие Майором, которого он сопровождал в поездках по его диоцезу, целью которых было проповедовать греко-католицизм. Эти поездки оказалась полезными в исследованиях Клейном румынского языка, особенно диалекта, на котором говорят крестьян, и в ходе них он собирал материалы для своего будущего труда по грамматике. Клайн также интересовался румынским фольклором, его произведения были одними из самых ранних работ на данную тему.

В 1774 году он закончил исторический труд под названием De ortu progressu conversione valachorum episcopis item archiepiscopis et metropolitis eorum, в котором изложил свои взгляды относительно происхождения румын от древних римлян и об истоках исповедования католичества в Дакии. По-видимому, его целью было сделать епископство митрополией, чтобы оно перестало входить в состав архиепархии Эстергома.

Он отправился в Вену в 1779 году, чтобы стать префектом исследований в колледже Санкт-Барбары; в 1780 году, совместно с Георге Синкаем, он опубликовал первую грамматику румынского языка, Elementa linguae Daco-romanae sive valachicae.

Клейн вернулся в Блаж и с 1782 по 1804 год написал несколько научных трудов и выполнил ряд переводов.

В 1804 году Мику-Клейн переехал в Буду, где стал редактором печатни книг на румынском языке в местном университете —  в надежде, что это позволит ему опубликовать свои исторические труды, однако умер два года спустя, ввиду чего его планы не были претворены в жизнь.

Библиография 
 Keith Hitchins, "Samuel Clain and the Rumanian Enlightenment in Transylvania", Slavic Review, Vol. 23, No. 4. (Dec., 1964), pp. 660–675.
 Pompiliu Teodor, Sub semnul luminilor. Samuil Micu Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2000, 507 p.

Богословы Румынии
Просветители Румынии
Авторы учебников
Переводчики Библии